

Municipios 
Der mexikanische Bundesstaat Puebla ist in 217 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die in 32 Regionen gruppiert sind.  Die Verwaltungsbezirke werden aus 6.568 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 433 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften variiert in den letzten Jahren (1990: 4.930; 2000: 6.556; 2010: 6.400).

Regionen 
Die 217 Municipios sind in 32 Regionen zusammengefasst, wobei im bevölkerungsreichsten Municipio Puebla eine Unterteilung in sieben Regionen erfolgt. Genaue Einwohner- und Flächenangeben liegen derzeit nicht vor. Auf der Webseite des Bundesstaates wird hingegen auf eine anderslautende Einteilung in nur sieben Regionen hingewiesen (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca und Tehuacán y Sierra Negra).

Nachfolgende Tabelle bezieht sich auf die jüngere Einteilung in 32 Regionen. Sie wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat Puebla. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Geoportal Estado Puebla
 Mapa básico del Estado de Puebla 1:325.000 (Basiskarte)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Puebla (spanisch)
 Principales Resultados - Censo Puebla 2020 (Excel-Datei) (spanisch)
 Búsqueda por Municipio – Abruf von Infos über die gewählten Municipios

Puebla